A 2004-es rali-világbajnokság volt a 32. rali-világbajnoki szezon. Január 23-án kezdődött és november 14-én lett vége. Az egyéni bajnok Sebastien Loeb lett, a csapat világbajnok pedig a Citroen.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2004-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali